est une expression anglaise signifiant « Ne m'oublie pas ». Elle peut faire référence, avec ou sans majuscules et traits d'union, à :

Botanique
 Forget-me-not, nom anglais commun du myosotis (équivalent en allemand : ).

Littérature
 , manga de Kenji Tsuruta, publié le .
 , roman de Q. B. Tyler, publié le .

Cinéma 
 Forget Me Not, film muet d'Émile Chautard sorti en 1917 ;
 L'Enfant sacrifiée  (Forget Me Not), drame américain de W. S. Van Dyke, sorti en 1922 ;
 , film musical britannique de Zoltan Korda, sorti en 1936 et adapté de Berceuse à l'enfant (Vergiss mein nicht), film musical allemand d'Augusto Genina, sorti l'année précédente ;
 , film d'horreur américain de Tyler Oliver, sorti en 2009 ;
 , film romantique britannique d'Alexander Holt et Lance Roehrig, sorti en 2010 ;
 , titre anglais de , film japonais de Hideyuki Hirayama, sorti en 2010.

Télévision  
 , titre original de L'Apprenti sorcier,  de la série télévisée américaine  diffusé en 2003 ;
 , titre original de Souvenirs, souvenirs, épisode de la série télévisée américaine Psych : Enquêteur malgré lui diffusé en 2007 ;
 , série télévisée malaise diffusée depuis le   ;
 , titre original de Ne m'oublie pas, de la série télévisée américaine Griffin diffusé en 2012.

Musique

Album 
 , album de Dark Lunacy, sorti en 2003.

Chansons 
 , chanson de Vera Lynn, sortie en  ;
 , chanson de Martha and the Vandellas, sortie le  ;
 , single de Patrice Rushen, sorti le  ;
 , chanson de Bonnie Pink, sortie le  ;
 , chanson de Lucie Silvas, sortie le ;
, chanson de Marianas Trench, sortie le .

Jeu vidéo 
 , jeu vidéo sorti le .

Voir aussi

 (« Ne m'oublie pas » en allemand)
 (« Ne m'oublie pas » en italien)

Homonymie de titre